

Игры выпущенные с рейтингом AO

Примечания 

Списки компьютерных игр